Первая лига 1986/1987 () — 53-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 2 августа 1986 года и закончился 24 июня 1987 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1986/1987 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1986/1987 на rsssf.com 

1986/1987
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1986 году
Спорт в Польше в 1987 году